Sudebnik er navnet på en russisk lovbog og kan henvise til

 Sudebnik (1497), lovbog givet af Ivan 3. (Ivan den Store)
 Sudebnik (1550), lovbog givet af Ivan 4. (Ivan den Grusomme)